Priekopa (slovensky příkop) může označovat:
 Priekopa – obec v okrese Sobrance na Slovensku
 Priekopa (Martin) – městská část Martinu na Slovensku
 Priekopa (Kalinovo) – osada u Kalinova na Slovensku
 Priekopa (přítok Hruštínky) – potok na horní Oravě
 Priekopa (přítok Kľaku) – potok na Pohroní